La Tirrena-Adriàtica 2018, 53a edició de la Tirrena-Adriàtica, es disputà entre el 7 i el 13 de març de 2018. Aquesta era la setena prova de l'UCI World Tour 2018. Els corredors havien de superar 987,55 km repartits entre set etapes, la primera en la modalitat de contrarellotge per equips i la darrera en la de contrarellotge individual.

Equips 
L'organitzador RCS Sport comunicà la llista d'equips convidats el 20 de gener de 2018.

Etapes

Etapa 1 
 7 de març de 2018. Lido di Camaiore - Lido di Camaiore. 21,5 km (contrarellotge per equips)

Etapa 2 
 8 de març de 2018. Camaiore - Follonica. 167 km

Etapa 3 
 9 de març de 2018. Follonica - Trevi. 239 km

Etapa 4 
 10 de març de 2018. Foligno - Sarnano. 219 km

Etapa 5 
 11 de març de 2018. Castelraimondo - Filottrano. 153 km

Etapa 6 
 12 de març de 2018. Numana - Fano. 21,5 km

Etapa 7 
 13 de març de 2018. San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, 10,05 km (Contrarellotge individual)

Classificacions finals

Classificació general

Classificacions secundàries

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 

2018
UCI World Tour 2018